Kanada steht für:

 Kanada, nordamerikanischer Staat
 Provinz Kanada, von 1841 bis 1867 eine britische Kolonie in Nordamerika
 Česká Kanada (deutsch Böhmisches Kanada), Region im Süden der Tschechischen Republik an der Grenze zwischen Böhmen und Mähren, grenzt an Österreich
 Kanada (Gelehrter), Begründer der hinduistischen Vaisheshika-Philosophie
 Kanada (KZ Auschwitz), Effektenlager im KZ Auschwitz
 Kanada (Münchenbernsdorf), Ortsteil von Münchenbernsdorf, Landkreis Greiz, Thüringen
 Kanada (Roman), Roman von Richard Ford
 Glückliche Reise – Kanada, deutscher Fernsehfilm von Peter Weissflog (1993)

Kanada ist der Name folgender Personen:

 Craig Kanada (* 1968), US-amerikanischer Golfer
 Yasumasa Kanada (1949–2020), japanischer Informatiker und theoretischer Physiker
 Yasunobu Kanada (* 1963), japanischer Kanute
 Yoshinori Kanada (1952–2009), japanischer Anime-Zeichner

Siehe auch:

 Canada
 Cañada
 Kannada
 Kaneda